Le nom Ernesto a été utilisé pour sept cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique.

 Tempête tropicale Ernesto (1982), formée au sud-ouest des Bermudes et s'est dissipée sans menacer quiconque ;
 Tempête tropicale Ernesto (1988), formée à l’est des Bermudes et qui n’a causé ni dégât ni blessé ;
 Tempête tropicale Ernesto (1994), formée au sud-ouest du Cap-Vert, elle s'est dissipée sans affecter les terres ;
 Tempête tropicale Ernesto (2000) a duré deux jours et n’a pas menacé de lieux habités ;
 Ouragan Ernesto (2006), un ouragan de catégorie 1 qui s'est formé près des îles Sous-le-Vent. Il a touché terre en Haïti, à Cuba, en Floride et sur les Carolines. Cet ouragan a tué au moins 11 personnes ;
 Ouragan Ernesto (2012), un ouragan de catégorie 2 qui a touché terre au Mexique ;
 Tempête tropicale Ernesto (2018) s'est formée dans l'Atlantique Nord et s'est dissipée sans affecter les terres.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme